Alain Feutrier (né en 1968), skieur alpin français
Alexandre Jean Feutrier (1787-1861), homme politique français
François-Jean-Hyacinthe Feutrier (1785-1830), comte-évêque de Beauvais
Rémi Feutrier (né en 1989), handballeur franco-japonais

Rue Feutrier, voie du 18e arrondissement de Paris